Френк Карлуччі - американський політик
 Міллі Карлуччі (іт. Milly Carlucci), справжнє ім'я Каміла Патриція Карлуччі (іт. Camilla Patrizia Carlucci), народилася 1 жовтня, 1954 року, Сулмона, Л'Аквіла, Італія — відома італійська акторка, телеведуча.